icho
 Stanisław Skowroński (1896–1974) – generał brygady Wojska Polskiego, kwatermistrz 2 Korpusu Polskiego
 Stanisław Skowroński (1902–1972) – dziennikarz polski, działacz socjalistyczny
 Stanisław Skowroński (1919–2016) – porucznik łączności Wojska Polskiego, cichociemny
 Stanisław Skowroński (ur. 1946) – lekkoatleta polski, dyskobol